Věc může označovat:
 předmět
 téma
 úkol

filosofie a právo
 věc (právo)
 věc nikoho
 movitá věc
 nemovitá věc
 věc (filosofie)

kinematografie
 Věc (film, 1982) – americký sci-fi hororový film z roku 1982, režie John Carpenter
 Věc: Počátek – kanadsko-americký sci-fi hororový film z roku 2011, režie Matthijs van Heijningen ml.

Související články 
 kauza
 fenomén
 objekt, subjekt

Externí odkazy